Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Lucas Arnold Ker che hanno battuto in finale Rikard Bergh e Shelby Cannon 6-1, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Rikard Bergh /  Shelby Cannon (finale)
 João Cunha e Silva /  Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (primo turno)
 Marcos Ondruska /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1996